, è un cognome russo. Alcune persone famose con questo cognome sono:
 Ivan Ivanovič Šiškin – pittore
 Michail Pavlovič Šiškin – scrittore

Altro 
 3558 Shishkin – asteroide del sistema solare

Pagine correlate 
 Šiškina